Список всех описанных видов пауков семейства Philodromidae на 16 декабря 2013 года.

Apollophanes 
Apollophanes O. P.-Cambridge, 1898
 Apollophanes aztecanus Dondale & Redner, 1975 — Мексика
 Apollophanes bangalores Tikader, 1963 — Индия
 Apollophanes caribaeus Dondale & Redner, 1975 — Тринидад
 Apollophanes crispus Dondale & Redner, 1975 — Панама
 Apollophanes erectus Dondale & Redner, 1975 — Мексика
 Apollophanes fitzroyi Baert, 2013 — Галапагоссы
 Apollophanes indistinctus Gertsch, 1933 — Мексика
 Apollophanes lonesomegeorgei Baert, 2013 — Галапагоссы
 Apollophanes longipes (O. P.-Cambridge, 1896) — Мексика
 Apollophanes macropalpus (Paik, 1979) — Россия, Корея
 Apollophanes margareta Lowrie & Gertsch, 1955 — США, Канада
 Apollophanes punctatus (Bryant, 1948) — Гаити
 Apollophanes punctipes (O. P.-Cambridge, 1891) — от США до Панамы
 Apollophanes texanus Banks, 1904 — США, Мексика

Bacillocnemis 
Bacillocnemis Mello-Leitao, 1938
 Bacillocnemis anomala Mello-Leitao, 1938 — Аргентина

Berlandiella 
Berlandiella Mello-Leitao, 1929
 Berlandiella insignis Mello-Leitao, 1929 — Бразилия
 Berlandiella magna Mello-Leitao, 1929 — Бразилия
 Berlandiella meridionalis Lise & Silva, 2011 — Бразилия
 Berlandiella polyacantha Mello-Leitao, 1929 — Бразилия
 Berlandiella querencia Lise & Silva, 2011 — Бразилия
 Berlandiella robertae Lise & Silva, 2011 — Бразилия, Аргентина

Cleocnemis 
Cleocnemis Simon, 1886
 Cleocnemis bryantae (Gertsch, 1933) — Парагвай
 Cleocnemis heteropoda Simon, 1886 — Бразилия
 Cleocnemis lanceolata Mello-Leitao, 1929 — Бразилия
 Cleocnemis moschata Mello-Leitao, 1943 — Бразилия
 Cleocnemis mutilata (Mello-Leitao, 1917) — Бразилия
 Cleocnemis nigra Mello-Leitao, 1943 — Бразилия
 Cleocnemis paraguensis (Gertsch, 1933) — Парагвай
 Cleocnemis punctulata (Taczanowski, 1872) — Перу, Венесуэла, Гайана
 Cleocnemis rosea Mello-Leitao, 1944 — Аргентина
 Cleocnemis rudolphi Mello-Leitao, 1943 — Бразилия
 Cleocnemis serrana Mello-Leitao, 1929 — Бразилия
 Cleocnemis spinosa Mello-Leitao, 1947 — Бразилия
 Cleocnemis taquarae (Keyserling, 1891) — Перу, Бразилия
 Cleocnemis xenotypa Mello-Leitao, 1929 — Бразилия

Ebo 
Ebo Keyserling, 1884
 Ebo bharatae Tikader, 1965 — Индия, Андаманские острова
 Ebo bucklei Platnick, 1972 — Канада
 Ebo carmineus Mello-Leitao, 1944 — Аргентина
 Ebo contrastus Sauer & Platnick, 1972 — США
 Ebo distinctivus Lyakhov, 1992 — Россия
 Ebo evansae Sauer & Platnick, 1972 — США, Мексика
 Ebo fuscus Mello-Leitao, 1943 — Аргентина
 Ebo iviei Sauer & Platnick, 1972 — США, Канада
 Ebo latithorax Keyserling, 1884 — США, Канада
 Ebo meridionalis Mello-Leitao, 1942 — Аргентина
 Ebo merkeli Schick, 1965 — США
 Ebo pepinensis Gertsch, 1933 — США, Канада
 Ebo punctatus Sauer & Platnick, 1972 — США

Eminella 
Eminella Ozdikmen, 2007
 Eminella ctenops (Mello-Leitao, 1940) — Аргентина

Fageia 
Fageia Mello-Leitao, 1929
 Fageia amabilis Mello-Leitao, 1929 — Бразилия
 Fageia clara Mello-Leitao, 1937 — Бразилия
 Fageia concolor Mello-Leitao, 1947 — Бразилия
 Fageia meridionalis Mello-Leitao, 1943 — Бразилия

Gephyrellula 
Gephyrellula Strand, 1932
 Gephyrellula paulistana Soares, 1943 — Бразилия
 Gephyrellula violacea (Mello-Leitao, 1918) — Бразилия

Gephyrina 
Gephyrina Simon, 1895
 Gephyrina alba Simon, 1895 — Венесуэла
 Gephyrina albimarginata Mello-Leitao, 1929 — Бразилия
 Gephyrina imbecilla Mello-Leitao, 1917 — Бразилия
 Gephyrina insularis Simon, 1897 — Сент-Винсент
 Gephyrina nigropunctata Mello-Leitao, 1929 — Бразилия, Боливия

Gephyrota 
Gephyrota Strand, 1932
 Gephyrota candida (Simon, 1895) — Камбоджа, Вьетнам
 Gephyrota glauca (Jezequel, 1966) — Кот-д’Ивуар
 Gephyrota limbata (L. Koch, 1875) — Квинсленд
 Gephyrota nigrolineata (Simon, 1909) — Вьетнам
 Gephyrota pudica (Simon, 1906) — Индия
 Gephyrota virescens (Simon, 1906) — Шри-Ланка
 Gephyrota viridipallida (Schmidt, 1956) — Камерун

Halodromus 
Halodromus Muster, 2009
 Halodromus barbarae Muster, 2009 — Канарские Острова, Испания, Египет, Израиль, Саудовская Аравия
 Halodromus deltshevi Muster, 2009 — Йемен
 Halodromus gershomi Muster, 2009 — Эритрея
 Halodromus patellaris (Wunderlich, 1987) — Канарские Острова, Кабо-Верде Islands, Тунис, Израиль
 Halodromus patellidens (Levy, 1977) — Кабо-Верде, от Алжира до Среднего Востока
 Halodromus vanharteni Logunov, 2011 — ОАЭ

Hirriusa 
Hirriusa Strand, 1932
 Hirriusa arenacea (Lawrence, 1927) — Намибия
 Hirriusa bidentata (Lawrence, 1927) — Намибия
 Hirriusa variegata (Simon, 1895) — Южная Африка

Metacleocnemis 
Metacleocnemis Mello-Leitao, 1929
 Metacleocnemis borgmeyeri Mello-Leitao, 1929 — Бразилия

Pagiopalus 
Pagiopalus Simon, 1900
 Pagiopalus apiculus Suman, 1970 — Гавайи
 Pagiopalus atomarius Simon, 1900 — Гавайи
 Pagiopalus nigriventris Simon, 1900 — Гавайи
 Pagiopalus personatus Simon, 1900 — Гавайи

Paracleocnemis 
Paracleocnemis Schiapelli & Gerschman, 1942
 Paracleocnemis apostoli Mello-Leitao, 1945 — Аргентина
 Paracleocnemis termalis Schiapelli & Gerschman, 1942 — Аргентина

Pedinopistha 
Pedinopistha Karsch, 1880
 Pedinopistha aculeata (Simon, 1900) — Гавайи
 Pedinopistha finschi Karsch, 1880 — Гавайи
 Pedinopistha longula (Simon, 1900) — Гавайи
 Pedinopistha schauinslandi (Simon, 1899) — Гавайи
 Pedinopistha stigmatica (Simon, 1900) — Гавайи

Petrichus 
Petrichus Simon, 1886
 Petrichus cinereus Tullgren, 1901 — Аргентина
 Petrichus corticinus Mello-Leitao, 1944 — Аргентина
 Petrichus fuliginosus (Nicolet, 1849) — Чили
 Petrichus funebris (Nicolet, 1849) — Чили
 Petrichus griseus Berland, 1913 — Эквадор
 Petrichus junior (Nicolet, 1849) — Чили
 Petrichus lancearius Simon, 1905 — Аргентина
 Petrichus luteus (Nicolet, 1849) — Чили
 Petrichus marmoratus Simon, 1886 — Аргентина
 Petrichus meridionalis (Keyserling, 1891) — Бразилия
 Petrichus niveus (Simon, 1895) — Аргентина, Фолклендские острова
 Petrichus ornatus Schiapelli & Gerschman, 1942 — Аргентина
 Petrichus sordidus Tullgren, 1901 — Аргентина
 Petrichus tobioides Mello-Leitao, 1941 — Аргентина
 Petrichus tullgreni Simon, 1902 — Аргентина
 Petrichus zonatus Tullgren, 1901 — Аргентина

Philodromops 
Philodromops Mello-Leitao, 1943
 Philodromops coccineus Mello-Leitao, 1943 — Бразилия

Philodromus 
Philodromus Walckenaer, 1826
 Philodromus ablegminus Szita & Logunov, 2008 — Казахстан
 Philodromus afroglaucinus Muster & Bosmans, 2007 — Алжир
 Philodromus alascensis Keyserling, 1884 — Голарктика
 Philodromus albicans O. P.-Cambridge, 1897 — Мексика
 Philodromus albidus Kulczynski, 1911 — Европа
 Philodromus albofrenatus Simon, 1907 — Биоко
 Philodromus albolimbatus Thorell, 1895 — Мьянма
 Philodromus alboniger Caporiacco, 1949 — Кения
 Philodromus aliensis Hu, 2001 — Китай
 Philodromus angulobulbis Szita & Logunov, 2008 — Россия
 Philodromus anomalus Gertsch, 1934 — США
 Philodromus archettii Caporiacco, 1941 — Эфиопия
 Philodromus arizonensis Dondale & Redner, 1969 — США
 Philodromus aryy Marusik, 1991 — Россия
 Philodromus ashae Gajbe & Gajbe, 1999 — Индия
 Philodromus assamensis Tikader, 1962 — Индия, Китай
 Philodromus aureolus (Clerck, 1757) — Палеарктика
 Philodromus auricomus L. Koch, 1878 — Россия, Китай, Корея, Япония
 Philodromus austerus (L. Koch, 1876) — Квинсленд
 Philodromus azcursor Logunov & Huseynov, 2008 — Азербайджан
 Philodromus barmani Tikader, 1980 — Индия
 Philodromus barrowsi Gertsch, 1934 — США
 Philodromus betrabatai Tikader, 1966 — Индия
 Philodromus bhagirathai Tikader, 1966 — Индия
 Philodromus bicornutus Schmidt & Krause, 1995 — Кабо-Верде Islands
 Philodromus bigibbosus Caporiacco, 1941 — Эфиопия
 Philodromus bigibbus (O. P.-Cambridge, 1876) — Египет, Судан, Arabia, Индия
 Philodromus bigibbus australis Lawrence, 1928 — Южная Африка
 Philodromus bilineatus Bryant, 1933 — США
 Philodromus bimuricatus Dondale & Redner, 1968 — США
 Philodromus bistigma Simon, 1870 — Средиземноморье
 Philodromus blanckei (Wunderlich, 1995) — Корсика, Сардиния, Италия
 Philodromus bonneti Karol, 1968 — Турция
 Philodromus borana Caporiacco, 1939 — Эфиопия
 Philodromus bosmansi Muster & Thaler, 2004 — Сардиния, Алжир
 Philodromus brachycephalus Lawrence, 1952 — Южная Африка
 Philodromus breviductus Dondale & Redner, 1969 — Ямайка
 Philodromus browningi Lawrence, 1952 — Южная Африка
 Philodromus bucaensis (Logunov & Kunt, 2010) — Турция
 Philodromus buchari Kubcova, 2004 — Европа
 Philodromus buxi Simon, 1884 — Европа до Казахстана
 Philodromus caffer Strand, 1907 — Южная Африка
 Philodromus calidus Lucas, 1846 — Алжир, Марокко, Ливия
 Philodromus californicus Keyserling, 1884 — Северная Америка
 Philodromus cammarus Rossi, 1846 — Балканы
 Philodromus caporiaccoi Roewer, 1951 — Кения
 Philodromus caspius Ponomarev, 2008 — Казахстан
 Philodromus casseli Simon, 1899 — Mali
 Philodromus catagraphus Simon, 1870 — Испания
 Philodromus cavatus Dondale & Redner, 1969 — Мексика
 Philodromus cayanus Taczanowski, 1872 — Французская Гвиана
 Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) — Голарктика
 Philodromus chambaensis Tikader, 1980 — Индия, Китай
 Philodromus chamisis Schick, 1965 — США, Мексика
 Philodromus cinerascens O. P.-Cambridge, 1885 — Яркенд
 Philodromus cinereus O. P.-Cambridge, 1876 — Египет
 Philodromus coachellae Schick, 1965 — США, Мексика
 Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 — Европа, Россия
 Philodromus corradii Caporiacco, 1941 — Эфиопия
 Philodromus cubanus Dondale & Redner, 1968 — Куба
 Philodromus cufrae Caporiacco, 1936 — Ливия
 Philodromus daoxianen Yin, Peng & Kim, 1999 — Китай
 Philodromus decoratus Tikader, 1962 — Индия
 Philodromus denisi Levy, 1977 — Ливия
 Philodromus depriesteri Braun, 1965 — Австрия, Германия
 Philodromus devhutai Tikader, 1966 — Индия
 Philodromus diablae Schick, 1965 — США
 Philodromus digitatus Yang, Zhu & Song, 2005 — Китай
 Philodromus dilatatus Caporiacco, 1940 — Эфиопия
 Philodromus dilutus Thorell, 1875 — Россия
 Philodromus dispar Walckenaer, 1826 — Европа до Центральной Азии (США, Канада, ввезён)
 Philodromus dispar obscurus Lebert, 1877 — Швейцария
 Philodromus distans Dondale & Redner, 1968 — США
 Philodromus domesticus Tikader, 1962 — Индия
 Philodromus droseroides Schick, 1965 — США
 Philodromus dubius Caporiacco, 1933 — Ливия
 Philodromus durvei Tikader, 1980 — Индия
 Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) — Палеарктика
 Philodromus emarginatus lusitanicus Kulczynski, 1911 — Португалия
 Philodromus epigynatus Strand, 1909 — Южная Африка
 Philodromus erythrops Caporiacco, 1933 — Ливия
 Philodromus exilis Banks, 1892 — США, Канада
 Philodromus fallax Sundevall, 1833 — Палеарктика
 Philodromus femurostriatus Muster, 2009 — Греция, Турция
 Philodromus floridensis Banks, 1904 — США
 Philodromus foucauldi Denis, 1954 — Алжир
 Philodromus frontosus Simon, 1897 — Индия
 Philodromus fuscolimbatus Lucas, 1846 — Средиземноморье
 Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) — Палеарктика
 Philodromus gertschi Schick, 1965 — США
 Philodromus glaucinus Simon, 1870 — Средиземноморье
 Philodromus grazianii Caporiacco, 1933 — Ливия
 Philodromus grosi Lessert, 1943 — Конго
 Philodromus guineensis Millot, 1942 — Гвинея, Кот-д’Ивуар
 Philodromus gyirongensis Hu, 2001 — Китай
 Philodromus hadzii Silhavy, 1944 — Македония
 Philodromus halophilus (Levy, 1977) — Израиль
 Philodromus harrietae Dondale & Redner, 1969 — США
 Philodromus hierosolymitanus Levy, 1977 — Израиль, ОАЭ, Иран
 Philodromus hierroensis Wunderlich, 1992 — Канарские Острова
 Philodromus histrio (Latreille, 1819) — Голарктика
 Philodromus hiulcus (Pavesi, 1883) — Эфиопия, Сомали
 Philodromus hui Yang & Mao, 2002 — Китай
 Philodromus humilis Kroneberg, 1875 — Таджикистан
 Philodromus imbecillus Keyserling, 1880 — США, Канада
 Philodromus immaculatus Denis, 1955 — Нигер
 Philodromus infectus Dondale & Redner, 1969 — Мексика
 Philodromus infuscatus Keyserling, 1880 — США, Канада
 Philodromus infuscatus utus Chamberlin, 1921 — США
 Philodromus insperatus Schick, 1965 — США, Канада
 Philodromus insulanus Kulczynski, 1905 — Мадейра
 Philodromus jabalpurensis Gajbe & Gajbe, 1999 — Индия
 Philodromus jimredneri Jimenez, 1989 — Мексика
 Philodromus johani Muster, 2009 — Греция
 Philodromus josemitensis Gertsch, 1934 — США, Канада
 Philodromus juvencus Kulczynski, 1895 — Армения
 Philodromus kalliaensis Levy, 1977 — Израиль
 Philodromus kendrabatai Tikader, 1966 — Индия
 Philodromus ketani Gajbe, 2005 — Индия
 Philodromus keyserlingi Marx, 1890 — США, Канада
 Philodromus kianganensis Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Philodromus kraepelini Simon, 1905 — Ява
 Philodromus krausi Muster & Thaler, 2004 — Турция
 Philodromus lamellipalpis Muster, 2007 — Алжир
 Philodromus lanchowensis Schenkel, 1936 — Россия, Китай, Корея, Япония
 Philodromus laricium Simon, 1875 — Испания, Франция, Италия, Швейцария, Австрия
 Philodromus lasaensis Yin et al., 2000 — Китай
 Philodromus laticeps Keyserling, 1880 — США
 Philodromus latrophagus Levy, 1999 — Израиль, ОАЭ
 Philodromus legae Caporiacco, 1941 — Эфиопия
 Philodromus lepidus Blackwall, 1870 — от Средиземноморья до Индии
 Philodromus leucomarginatus Paik, 1979 — Китай, Корея
 Philodromus lhasana Hu, 2001 — Китай
 Philodromus lividus Simon, 1875 — Португалия, Франция, Марокко, Алжир, Италия, Хорватия
 Philodromus longiductus Dondale & Redner, 1969 — Коста-Рика
 Philodromus longipalpis Simon, 1870 — Европа, Иран, Азербайджан
 Philodromus lugens (O. P.-Cambridge, 1876) — Египет
 Philodromus lunatus Muster & Thaler, 2004 — Хорватия, Греция, Турция
 Philodromus luteovirescens Urquhart, 1893 — Тасмания
 Philodromus lutulentus Gertsch, 1934 — США
 Philodromus maculatovittatus Strand, 1906 — Эфиопия
 Philodromus maestrii Caporiacco, 1941 — Эфиопия
 Philodromus maghrebi Muster, 2009 — Алжир
 Philodromus mainlingensis Hu & Li, 1987 — Китай
 Philodromus maliniae Tikader, 1966 — Индия
 Philodromus manikae Tikader, 1971 — Индия
 Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) — Палеарктика
 Philodromus marginellus Banks, 1901 — США, Мексика
 Philodromus marmoratus Kulczynski, 1891 — Австрия, Чехия, Болгария, Украина
 Philodromus marusiki (Logunov, 1997) — Россия
 Philodromus marxi Keyserling, 1884 — США
 Philodromus mediocris Gertsch, 1934 — США
 Philodromus medius O. P.-Cambridge, 1872 — Греция, Кипр, Израиль, Азербайджан
 Philodromus melanostomus Thorell, 1895 — Мьянма
 Philodromus mexicanus Dondale & Redner, 1969 — Мексика
 Philodromus micans Menge, 1875 — Германия, Восточная Европа
 Philodromus mineri Gertsch, 1933 — США
 Philodromus minutus Banks, 1892 — США, Канада
 Philodromus mississippianus Dondale & Redner, 1969 — США
 Philodromus mohiniae Tikader, 1966 — Индия
 Philodromus molarius L. Koch, 1879 — Казахстан
 Philodromus monitae Muster & Van Keer, 2010 — Греция
 Philodromus montanus Bryant, 1933 — США
 Philodromus morsus Karsch, 1884 — Западная Африка
 Philodromus multispinus Caporiacco, 1933 — Ливия
 Philodromus mysticus Dondale & Redner, 1975 — Россия, США, Канада
 Philodromus naxcivanicus Logunov & Huseynov, 2008 — Азербайджан
 Philodromus nigrostriatipes Bosenberg & Strand, 1906 — Япония
 Philodromus niveus Vinson, 1863 — Мадагаскар
 Philodromus omercooperi Denis, 1947 — Египет
 Philodromus oneida Levi, 1951 — США, Канада
 Philodromus orarius Schick, 1965 — США, Мексика
 Philodromus orientalis Schenkel, 1963 — Китай
 Philodromus otjimbumbe Lawrence, 1927 — Намибия
 Philodromus pali Gajbe & Gajbe, 2001 — Индия
 Philodromus panganii Caporiacco, 1947 — Восточная Африка
 Philodromus pardalis Muster & Bosmans, 2007 — Португалия, Испания, от Алжира до Египта
 Philodromus parietalis Simon, 1875 — Испания, Франция
 Philodromus partitus Lessert, 1919 — Восточная Африка
 Philodromus pawani Gajbe, 2005 — Индия
 Philodromus pelagonus Silhavy, 1944 — Македония
 Philodromus peninsulanus Gertsch, 1934 — США, Канада
 Philodromus pentheri Muster, 2009 — Albania, Азербайджан
 Philodromus pericu Jimenez, 1989 — Мексика
 Philodromus pernix Blackwall, 1846 — США, Канада
 Philodromus pesbovis Caporiacco, 1949 — Кения
 Philodromus petrobius Schmidt & Krause, 1995 — Кабо-Верде
 Philodromus pictus Kroneberg, 1875 — Центральная Азия до Китая
 Philodromus pinetorum Muster, 2009 — от Португалии до Турции
 Philodromus pinyonelis Schick, 1965 — США
 Philodromus placidus Banks, 1892 — Северная Америка
 Philodromus planus (L. Koch, 1875) — Новая Гвинея, Квинсленд
 Philodromus poecilus (Thorell, 1872) — Палеарктика
 Philodromus populicola Denis, 1958 — Афганистан
 Philodromus praedatus O. P.-Cambridge, 1871 — Европа, Россия, Азербайджан
 Philodromus praelustris Keyserling, 1880 — США, Канада
 Philodromus pratariae (Scheffer, 1904) — США, Мексика
 Philodromus pratarioides Dondale & Redner, 1969 — Мексика
 Philodromus problematicus Strand, 1906 — Сомали
 Philodromus probolus Dondale & Redner, 1969 — США
 Philodromus psaronius Dondale & Redner, 1968 — Мексика
 Philodromus pseudanomalus Dondale & Redner, 1969 — Мексика
 Philodromus pseudoexilis Paik, 1979 — Корея
 Philodromus pulchellus Lucas, 1846 — Средиземноморье
 Philodromus punctatissimus Roewer, 1962 — Афганистан
 Philodromus punctiger O. P.-Cambridge, 1908 — Канарские Острова, Испания
 Philodromus punctisternus Caporiacco, 1940 — Эфиопия
 Philodromus pygmaeus Levy, 1977 — Израиль
 Philodromus quercicola Schick, 1965 — США
 Philodromus rajani Gajbe, 2005 — Индия
 Philodromus renarius Wu & Song, 1987 — Китай
 Philodromus rikhteri Logunov & Huseynov, 2008 — Армения
 Philodromus rodecki Gertsch & Jellison, 1939 — США, Канада
 Philodromus roseus Kishida, 1914 — Япония
 Philodromus ruficapillus Simon, 1885 — от Средиземноморья до Казахстана
 Philodromus rufus Walckenaer, 1826 — Голарктика
 Philodromus rufus jenningsi Cutler, 2003 — США
 Philodromus rufus pacificus Banks, 1898 — США, Канада
 Philodromus rufus quartus Dondale & Redner, 1968 — Северная Америка
 Philodromus rufus vibrans Dondale, 1964 — США, Канада, Аляска
 Philodromus sanjeevi Gajbe, 2004 — Индия
 Philodromus satullus Keyserling, 1880 — от США до Коста-Рики
 Philodromus schicki Dondale & Redner, 1968 — США
 Philodromus separatus Dondale & Redner, 1969 — Мексика
 Philodromus shaochui Yin et al., 2000 — Китай
 Philodromus shillongensis Tikader, 1962 — Индия
 Philodromus signatus O. P.-Cambridge, 1869 — Остров Святой Елены
 Philodromus silvestrii Caporiacco, 1940 — Сомали
 Philodromus simillimus Denis, 1962 — Мадейра
 Philodromus simoni Mello-Leitao, 1929 — Испания, Алжир
 Philodromus sinaiticus Levy, 1977 — Израиль
 Philodromus speciosus Gertsch, 1934 — США, Канада
 Philodromus spectabilis Keyserling, 1880 — США, Канада
 Philodromus spinitarsis Simon, 1895 — Россия, Китай, Корея, Япония
 Philodromus sticticus Lucas, 1858 — Габон
 Philodromus subaureolus Bosenberg & Strand, 1906 — Китай, Корея, Япония
 Philodromus tabupumensis Petrunkevitch, 1914 — Мьянма
 Philodromus thanatellus Strand, 1909 — Южная Африка
 Philodromus timidus Szita & Logunov, 2008 — Россия, Казахстан, Пакистан
 Philodromus tiwarii Basu, 1973 — Индия
 Philodromus tortus Dondale & Redner, 1969 — США
 Philodromus traviatus Banks, 1929 — Панама, Аруба, Кюрасао, Венесуэла
 Philodromus triangulatus Wu & Song, 1987 — от Казахстана до Китая
 Philodromus tuvinensis Szita & Logunov, 2008 — Россия, Казахстан, Монголия
 Philodromus undarum Barnes, 1953 — США
 Philodromus utotchkini Marusik, 1991 — Россия
 Philodromus vagulus Simon, 1875 — Европа, Россия
 Philodromus validus (Gertsch, 1933) — США
 Philodromus venustus O. P.-Cambridge, 1876 — Египет
 Philodromus verityi Schick, 1965 — США
 Philodromus victor Lessert, 1943 — Конго
 Philodromus vinokurovi Marusik, 1991 — Россия
 Philodromus v-notatus Caporiacco, 1947 — Эфиопия
 Philodromus vulgaris (Hentz, 1847) — США, Канада
 Philodromus vulpio Simon, 1910 — Намибия
 Philodromus wunderlichi Muster & Thaler, 2007 — Канарские Острова
 Philodromus xerophilus Szita & Logunov, 2008 — Россия, Казахстан
 Philodromus xinjiangensis Tang & Song, 1987 — от Азербайджана до Китая

Procleocnemis 
Procleocnemis Mello-Leitao, 1929
 Procleocnemis concolor Mello-Leitao, 1929 — Бразилия

Psellonus 
Psellonus Simon, 1897
 Psellonus planus Simon, 1897 — Индия

Pseudopsellonus 
Pseudopsellonus Balogh, 1936
 Pseudopsellonus papuanus Balogh, 1936 — Новая Гвинея

Senoculifer 
Senoculifer Balogh, 1936
 Senoculifer conivulvus Balogh, 1936 — Новая Гвинея
 Senoculifer dentibulbis Balogh, 1936 — Новая Гвинея
 Senoculifer simplicibulbis Balogh, 1936 — Новая Гвинея

Suemus 
Suemus Simon, 1895
 Suemus atomarius Simon, 1895 — Сьерра-Леоне
 Suemus orientalis Simon, 1909 — Вьетнам
 Suemus punctatus Lawrence, 1938 — Южная Африка
 Suemus tibelliformis Simon, 1909 — Вьетнам
 Suemus tibelloides Caporiacco, 1947 — Восточная Африка

Thanatus 
Thanatus C. L. Koch, 1837
 Thanatus africanus Karsch, 1878 — Занзибар, Южная Африка
 Thanatus albescens O. P.-Cambridge, 1885 — Яркенд
 Thanatus altimontis Gertsch, 1933 — США
 Thanatus arcticus Thorell, 1872 — Голарктика
 Thanatus arenarius L. Koch, 1872 — Европа до Ирана
 Thanatus arenicola (Schmidt, 1976) — Канарские Острова
 Thanatus aridorum Silhavy, 1940 — Чехия
 Thanatus atlanticus Berland, 1936 — Кабо-Верде Islands
 Thanatus atratus Simon, 1875 — Палеарктика
 Thanatus balestrerii Caporiacco, 1935 — Каракорум
 Thanatus bungei (Kulczynski, 1908) — Россия, Япония, Северная Америка
 Thanatus chorillensis Keyserling, 1880 — Перу
 Thanatus coloradensis Keyserling, 1880 — Голарктика
 Thanatus coreanus Paik, 1979 — Россия, Корея, Китай
 Thanatus cronebergi Simon, 1895 — Монголия
 Thanatus dahurianus Logunov, 1997 — Россия
 Thanatus damingus Wang, Zhang & Xing, 2013 — Китай
 Thanatus denisi Brignoli, 1983 — Афганистан
 Thanatus dhakuricus Tikader, 1960 — Индия
 Thanatus dissimilis Denis, 1960 — Франция
 Thanatus dorsilineatus Jezequel, 1964 — Кот-д’Ивуар
 Thanatus fabricii (Audouin, 1826) — от Канар до Центральной Азии
 Thanatus firmetorum Muster & Thaler, 2003 — Швейцария, Германия, Австрия, Италия
 Thanatus flavescens O. P.-Cambridge, 1876 — Египет
 Thanatus flavidus Simon, 1875 — Греция, Россия, Украина
 Thanatus flavus O. P.-Cambridge, 1876 — Египет
 Thanatus forbesi Pocock, 1903 — Сокотра
 Thanatus forciformis Li, Feng & Yang, 2013 — Китай
 Thanatus formicinus (Clerck, 1757) — Голарктика
 Thanatus fornicatus Simon, 1897 — от Северной Африки до Пакистана
 Thanatus frederici Denis, 1941 — Кабо-Верде Islands
 Thanatus fuscipes Denis, 1937 — Алжир
 Thanatus fuscipes concolor Denis, 1957 — Испания
 Thanatus gnaquiensis Strand, 1908 — Перу
 Thanatus granadensis Keyserling, 1880 — Колумбия
 Thanatus hongkong Song, Zhu & Wu, 1997 — Китай
 Thanatus imbecillus L. Koch, 1878 — от Болгарии до Центральной Азии
 Thanatus inconsuetus Caporiacco, 1940 — Эфиопия
 Thanatus indicus Simon, 1885 — Индия
 Thanatus jabalpurensis Gajbe & Gajbe, 1999 — Индия
 Thanatus jaikensis Ponomarev, 2007 — Казахстан
 Thanatus ketani Bhandari & Gajbe, 2001 — Индия
 Thanatus kitabensis Charitonov, 1946 — Россия, Центральная Азия
 Thanatus lamottei Jezequel, 1964 — Кот-д’Ивуар
 Thanatus lanatus Logunov, 1996 — Россия
 Thanatus lanceolatus Simon, 1875 — Россия, Украина
 Thanatus lanceoletus Tikader, 1966 — Индия
 Thanatus lesserti (Roewer, 1951) — Турция, от Египта до Ирана
 Thanatus lineatipes Simon, 1870 — Средиземноморье, Грузия
 Thanatus luederitzi Simon, 1910 — Южная Африка
 Thanatus maculatus Keyserling, 1880 — Перу
 Thanatus mandali Tikader, 1965 — Индия
 Thanatus meronensis Levy, 1977 — Израиль
 Thanatus mikhailovi Logunov, 1996 — Россия, Центральная Азия
 Thanatus miniaceus Simon, 1880 — Китай, Тайвань, Корея, Япония
 Thanatus mongolicus (Schenkel, 1936) — Украина, Монголия, Китай
 Thanatus multipunctatus Strand, 1906 — Эфиопия, Восточная Африка
 Thanatus mus Strand, 1908 — Перу
 Thanatus namaquensis Simon, 1910 — Южная Африка
 Thanatus neimongol Wu & Song, 1987 — Китай
 Thanatus nigromaculatus Kulczynski, 1885 — Россия
 Thanatus nipponicus Yaginuma, 1969 — Россия, Китай, Корея, Япония
 Thanatus nodongensis Kim & Kim, 2012 — Корея
 Thanatus oblongiusculus (Lucas, 1846) — Палеарктика
 Thanatus oblongiusculus atomarius (Simon, 1932) — Франция
 Thanatus okayi Karol, 1966 — Турция
 Thanatus ornatus (Lucas, 1846) — Алжир
 Thanatus pagenstecheri Strand, 1906 — Намибия
 Thanatus parangvulgaris Barrion & Litsinger, 1995 — Таиланд
 Thanatus paucipunctatus Strand, 1906 — Сомали
 Thanatus philodromicus Strand, 1916 — Мадагаскар
 Thanatus philodromoides Caporiacco, 1940 — Сомали
 Thanatus pictus L. Koch, 1881 — Палеарктика
 Thanatus pinnatus Jezequel, 1964 — Кот-д’Ивуар
 Thanatus plumosus Simon, 1890 — Йемен
 Thanatus pollex Li, Feng & Yang, 2013 — Китай
 Thanatus prolixus Simon, 1897 — Индия
 Thanatus pygmaeus Schmidt & Krause, 1996 — Канарские Острова
 Thanatus rayi Simon, 1875 — Европа до Казахстана
 Thanatus roseofemoralis (Karsch, 1879) — Япония
 Thanatus rubicellus Mello-Leitao, 1929 — США, Канада
 Thanatus rubicundus L. Koch, 1875 — Эфиопия, Сомали, Восточная Африка
 Thanatus sabulosus (Menge, 1875) — Палеарктика
 Thanatus saraevi Ponomarev, 2007 — Иран, Казахстан
 Thanatus schubotzi Strand, 1913 — Центральная Африка
 Thanatus sepiacolor Levy, 1999 — Израиль, ОАЭ
 Thanatus setiger (O. P.-Cambridge, 1872) — Израиль, ОАЭ
 Thanatus sibiricus Kulczynski, 1901 — Россия
 Thanatus simplicipalpis Simon, 1882 — Йемен, Индия
 Thanatus stepposus Logunov, 1996 — Россия, Китай
 Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 — Голарктика
 Thanatus stripatus Tikader, 1980 — Индия
 Thanatus tuvinensis Logunov, 1996 — Россия, Киргизия
 Thanatus ubsunurensis Logunov, 1996 — Россия
 Thanatus validus Simon, 1875 — Алжир
 Thanatus vulgaris Simon, 1870 — Голарктика
 Thanatus vulgaris creticus Kulczynski, 1903 — Крит
 Thanatus wuchuanensis Tang & Wang, 2008 — Китай
 Thanatus xinjiangensis Hu & Wu, 1989 — Китай
 Thanatus zavattarii Caporiacco, 1939 — Эфиопия

Tibellus 
Tibellus Simon, 1875
 Tibellus affinis O. P.-Cambridge, 1898 — Мексика
 Tibellus armatus Lessert, 1928 — Центральная, Южная Африка
 Tibellus asiaticus Kulczynski, 1908 — Россия, Северная Америка
 Tibellus aspersus Danilov, 1991 — Россия
 Tibellus australis (Simon, 1910) — Ботсвана
 Tibellus bruneitarsis Lawrence, 1952 — Зимбабве, Южная Африка
 Tibellus californicus Schick, 1965 — США
 Tibellus chamberlini Gertsch, 1933 — США, Канада
 Tibellus chaturshingi Tikader, 1962 — Индия
 Tibellus chilensis Mello-Leitao, 1943 — Чили
 Tibellus cobusi Van den Berg & Dippenaar-Schoeman, 1994 — Восточная, Южная Африка
 Tibellus cucurbitus Yang, Zhu & Song, 2005 — Китай
 Tibellus demangei Jezequel, 1964 — Кот-д’Ивуар, Южная Африка
 Tibellus duttoni (Hentz, 1847) — США, Мексика
 Tibellus elongatus Tikader, 1960 — Индия
 Tibellus fengi Efimik, 1999 — Россия, Китай, Япония
 Tibellus flavipes Caporiacco, 1939 — Восточная, Южная Африка
 Tibellus gerhardi Van den Berg & Dippenaar-Schoeman, 1994 — Восточная, Южная Африка
 Tibellus hollidayi Lawrence, 1952 — Восточная, Южная Африка
 Tibellus insularis Gertsch, 1933 — Куба
 Tibellus jabalpurensis Gajbe & Gajbe, 1999 — Индия
 Tibellus japonicus Efimik, 1999 — Россия, Китай, Япония
 Tibellus katrajghatus Tikader, 1962 — Индия
 Tibellus kibonotensis Lessert, 1919 — Восточная, Южная Африка
 Tibellus macellus Simon, 1875 — Европа до Центральной Азии
 Tibellus macellus georgicus Mcheidze, 1997 — Грузия
 Tibellus maritimus (Menge, 1875) — Голарктика
 Tibellus minor Lessert, 1919 — Африка
 Tibellus nigeriensis Millot, 1942 — Судан
 Tibellus nimbaensis Van den Berg & Dippenaar-Schoeman, 1994 — Гвинея-Бисау
 Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) — Голарктика
 Tibellus oblongus maculatus Caporiacco, 1950 — Италия
 Tibellus orientis Efimik, 1999 — Россия, Китай
 Tibellus paraguensis Simon, 1897 — Парагвай, Аргентина
 Tibellus pashanensis Tikader, 1980 — Индия
 Tibellus pateli Tikader, 1980 — Индия
 Tibellus poonaensis Tikader, 1962 — Индия
 Tibellus propositus Roewer, 1951 — Яркенд
 Tibellus rothi Schick, 1965 — США
 Tibellus septempunctatus Millot, 1942 — Гвинея
 Tibellus seriepunctatus Simon, 1907 — Африка
 Tibellus shikerpurensis Biswas & Raychaudhuri, 2003 — Бангладеш
 Tibellus somaliensis Van den Berg & Dippenaar-Schoeman, 1994 — Сомали, Зимбабве
 Tibellus spinosus Schiapelli & Gerschman, 1941 — Аргентина
 Tibellus sunetae Van den Berg & Dippenaar-Schoeman, 1994 — Южная Африка
 Tibellus tenellus (L. Koch, 1876) — Россия, от Китая до Австралии
 Tibellus utotchkini Ponomarev, 2008 — Россия
 Tibellus vitilis Simon, 1906 — Индия, Шри-Ланка
 Tibellus vosseleri Strand, 1906 — Алжир
 Tibellus vossioni Simon, 1884 — Африка
 Tibellus zhui Tang & Song, 1989 — Китай

Tibitanus 
Tibitanus Simon, 1907
 Tibitanus nomas Simon, 1910 — Намибия
 Tibitanus sexlineatus Simon, 1907 — Гвинея-Бисау, Гвинея

Titanebo 
Titanebo Gertsch, 1933
 Titanebo albocaudatus (Schick, 1965) — США, Мексика
 Titanebo andreaannae (Schick, 1965) — США
 Titanebo californicus Gertsch, 1933 — США
 Titanebo cantralli (Sauer & Platnick, 1972) — США
 Titanebo creosotis (Schick, 1965) — США
 Titanebo dispar (Schick, 1965) — США
 Titanebo dondalei (Sauer, 1968) — США
 Titanebo macyi Gertsch, 1933 — США
 Titanebo magnificus Chamberlin & Ivie, 1942 — США
 Titanebo mexicanus (Banks, 1898) — США, Мексика
 Titanebo oblongus (Simon, 1895) — США
 Titanebo parabolis (Schick, 1965) — США
 Titanebo redneri (Cokendolpher, 1978) — США
 Titanebo texanus Gertsch, 1933 — США

Vacchellia 
Vacchellia Caporiacco, 1935
 Vacchellia baltoroi Caporiacco, 1935 — Каракорум

Примечания 

  (2014): The world spider catalog, version 14.5. American Museum of Natural History. 

P